Het WTA-tennistoernooi van Midland (officieel Dow Tennis Classic) van 2021 vond plaats van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021 in de Amerikaanse stad Midland. Het was de eerste editie van het WTA-toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnen­banen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Madison Brengle uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar ongeplaatste landgenote Robin Anderson in twee sets. Brengle had dit toernooi in 2018 al eens op haar naam geschreven, toen het nog door de ITF werd georganiseerd. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Alle vier reekshoofden "deden wat zij moesten doen" en bereikten de halve finale. Het eerste reekshoofd, Catherine Harrison en Sabrina Santamaria, werd daar uitge­scha­keld.

Het als tweede geplaatste duo Harriet Dart en Asia Muhammad won het toer­nooi. In de op zaterdag 6 november gespeelde finale ver­sloegen zij het als derde geplaatste koppel Peangtarn Plipuech en Aldila Sutjiadi in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Muhammad had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Britse Dart geen.

De Belgische Marie Benoît speelde samen met Lu Jiajing uit China – zij bereikten de tweede ronde; daar verloren zij in twee tiebreak-sets van de latere winnaressen.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Midland 2021
Midland